knysz – potrawa wschodnioeuropejska, kawałki strudla z nadzieniem z ugotowanej kaszy gryczanej
 knysz – potrawa wschodnioeuropejska, rodzaj pieczonych pierogów z różnego rodzaju nadzieniem

Zobacz też 

 knysza